Шошони () — топоним США, имеющий отношение к местам обитания индейского племени шошоны:

Айдахо
 Шошони — округ.
 Шошон — город.
 Шошони — водопад.

Вайоминг
 Шошони — река.
  — городок.
 Шошони — национальный лес.

Другие штаты
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.

См. также 
 Шони